Hoffelde ist der Name folgender Orte:

 Hoffelde (Blankensee), Ortsteil der Gemeinde Blankensee im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Hoffelde, ehemals im Kreis Regenwalde, Ortsteil der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Dargomyśl (Radowo Małe)

Siehe auch:
 Hoffeld